Ön kan syfta på:
 Öns IP – bandyarena i Edsbyn, 
 Ön (film) – en svensk film från 1966 i regi av Alf Sjöberg

Finland 

 Ön, Korsholm, Österbotten, 
 Ön (vid Simonby, Nagu), Åboland,  (1,9 km²)
 Ön (vid Stenskär, Nagu), Åboland,  (32 ha)
 Ön, Pargas, Åboland,  (48 ha)
 Ön (vid Kasnäs, Kimitoön), Åboland,  (88 ha)
 Ön, Kyrkslätt, Nyland, 
 Ön, Lovisa, Nyland,

Åland 

 Finholma ön,  (1,1 km²)
 Ön (Kökar, Åland), 
 Jyddö ön,  (3,3 km²)

Sverige 

 Ön, Umeå – ö, bostadsområde och grönområde i Umeå (Umeälven) Västerbottens län, 
 Ön, Limhamn, ö i Malmö, Skåne län, 
 Ön, Piteå kommun – småort i Piteå kommun, 
 Ön, Hedesunda – by i Hedesunda socken, Gävle kommun, 
 Ön, Harbo – by i Harbo socken, Heby kommun, 
 Ön, Legdeåviken – en halvö i Robertsfors kommun, se Legdeåviken
 Ön, Borlänge kommun – en halvö vid Torsång i Borlänge kommun
 Ön, Kiruna – en tidigare stadsdel i Kiruna, se Kiruna stadsomvandling
 Öhn – en ö i Strömsunds kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar